Славу́тич — проміжна залізнична станція 3-го класу Київської дирекції Південно-західної залізниці на лінії Чернігів — Семиходи між станціями Жукотки (17 км) та Неданчичі (8 км). Розташована у місті Славутич Київської області. Поруч зі станцією пролягає адміністративний кордон з Чернігівською областю.

Історія 
У 1930 році на новозбудованій лінії  —  було відкрито роз'їзд Нерафа. Після аварії на Чорнобильській АЕС було вирішено збудувати замість міста Прип'ять — нове місто для працівників станції та обрати вільні землі біля роз'їзду Нерафа.

Впродовж 1987—1988 років, на місці роз'їзду, було збудовано станцію Славутич. Електрифіковано лінію у 1988 році.

Пасажирське сполучення 
На станції зупиняються приміські поїзди до станцій Київ, Йолча, ,  та Фастів.

Станція обладнана високими платформами, звідки крім приміських поїздів відправляються службові електропоїзди Славутич — Семиходи для працівників Чорнобильської АЕС.

З 2 червня 2022 року відновлено пасажирський рух між Черніговом та Славутичем. Це стало можливим після відновлення залізничного мосту в Чернігівській області, який був підірваний російськими окупантами на четвертий день широкомасштабного російського вторгнення в Україну. В обласному центрі є можливість пересісти на двоповерховий електропоїзд EJ 675, який курсує до Києва. Для цього організована зручна стиковка графіків руху двох електропоїздів. Відновлення логістики залізничного сполучення є надзвичайно важливою через активне повернення населення міста, яке до повномасштабного вторгнення становило 18 тисяч жителів, а також надана можливість відновити в якомога найкоротші строки нормальне життя деокупованої частини північного регіону. Залізничне сполучення  — Славутич до війни було одним із ключових для місцевого населення. У Славутичі працюють фахівці, що обслуговують Чорнобильську атомну електростанцію.

Примітки

Джерела

Посилання 

 

Залізничні станції Київської області
Транспорт Славутича